Juan Zevallos puede hacer referencia a:
Juan Zevallos Uriarte, futbolista peruano.
Juan Zevallos, político peruano